Křelovice mohou být:

 Křelovice (okres Plzeň-sever) – obec v okrese Plzeň-sever
 Křelovice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov

Externí odkazy